Turun Palloseura steht für:

 Turun Palloseura, offizieller Name des Fußballvereins Turku PS
 Turun Palloseura (Eishockey), Eishockeyverein
 Turun Palloseura (Floorball), Floorballverein